Torre del Telegrafo (o Torre di Punta Telegrafo) a Marina di Ascea.
 Torre Telegrafo a Isola Capo Rizzuto.
 Torre del Telegrafo (o della Vuletta), a Mondello
 Torre di Punta Telegrafo (o Ancien Semaphore Saint André), nel comune di Monte Argentario.